Сезон 1971/72 — 62-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 61-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 4 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1971/72
Чемпионат Австрии 1971/72 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1971/72 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1971/72 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1971 на сайте AustriaSoccer.at

1971/1972
Аустрия Вена